Таннхаузен:

 Танхаузен (Thannhausen) — городская община в Германии (Бавария)
 Таннхаузен (графство)
 Танхаузен (Tannhausen) — община в Германии (Баден-Вюртемберг)